Задоры — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Задоры — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Задоры — деревня в Шумилинском районе Витебской области.